Департамент Гуалегуайчу  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 7086 км². Население — 109461 человек. Плотность населения — 15,40 чел./км².

Административный центр — Гуалегуайчу.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Уругвай
на востоке — с Уругваем
на юге — с департаментом Ислас-дель-Ибикуй
на западе — с департаментом Гуалегуай
на северо-западе — c департаментом Тала

Административное деление
Департамент включает 7 муниципалитетов:
Гуалегуайчу
Альдея-Сан-Антонио
Энрике-Карбо
Хилберт
Ларроке
Пуэбло-Хенераль-Бельграно
Урдинаррайн

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос